
Plusieurs villes ou communes possèdent une rue d'Angleterre :

Rue d'Angleterre à Bruxelles.

Rue d'Angleterre à Lille.